La gara di Fioretto a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta il 10 agosto 2013.

La vittoria è andata al quartetto dell'Italia, campione olimpico in carica che ha battuto in finale la Francia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Russia che ha battuto nella finale per il 3º posto la Corea del Sud.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati mondiali di scherma 2013